Tynda è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Tynda – cittadina dell'Estremo Oriente russo
 Tynda – fiume russo, affluente del Giljuj (bacino della Zeja)
 Aeroporto di Tynda-Sigikta (codice aeroportuale IATA: TYD)
 Distretto di Tynda (rajon) – distretto che ha come capoluogo la cittadina omonima